Venda peut désigner : 
 le Venda, un ancien bantoustan d'Afrique du Sud ;
 le venda, une des langues officielles d'Afrique du Sud ;
 les Vendas, un peuple bantou.